Сирень:

 Сирень — род кустарников семейства Маслиновые.
 Сирень — посёлок в Бахчисарайском районе Республики Крым.
 Сирень — советский комплекс помеховой аппаратуры.
 Газ Сирень (также CS) — хлорбензальмалондинитрил, отравляющее вещество раздражающего действия (ирритант).
 «Сирень» — песня музыкальных групп «НеАнгелы» и «A-dessa».
 Сирень — пересыхающее озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.
 Сирень () — женское башкирское имя.

Железная дорога 
 Сирень — станция Крымской железной дороги.
 Сирень — разъезд Свердловской железной дороги на ветке Егоршино — Кунара, севернее города Сухого Лога Свердловской области.

Примечания